Пота́пці — підсмажені або підсушені невеличкими шматочками хлібці, типу грінок, що їх уживають з кулешиками, гороховою або квасоляною юшками, борщем, гарячою рибною юшкою, молоком чи просто водою. Потапцями ще називаються змащені жиром та підсмажені шматочки хліба, своєрідні грінки.

За часів козацтва потапцями називались своєрідні бутерброди, закуска до горілки. На пательні смажили сало, нарізане тонкими пластами, а на цьому жирі обсмажували з обох боків шматочки чорного житнього хліба. Потім на грінки клали сало, посипали подрібненим часником та нарізаними петрушкою і кропом.

Про потапці згадував Котляревський у своїй «Енеїді»:

Приготування 
Слід узяти хліб. порізати його на скибки завтовшки з палець. Потім скибки порізати на кубики. Кинувши їх до сковороди, облити ложкою гарячого жиру так, щоб кожен кубик добре промок. Потім на деці слід підсушити кубики в духовці. Просушених потапців уживають до супів.

Примітки

Посилання 
 Потапці  
 Українська кухня
 Потапці з салом 
 Потапці з помідорами
 Клиновецька З. Страви й напитки на Україні. — Видання репр. З вид.: Київ — Львів. 1913 р. — С. 11.
 Додай шкварки або мед: незвичайні страви козацької кухні

Українська кухня